OT, Ot eller ot kan avse:

 Ot – en bokstav i det tidiga kyrilliska alfabetet
 OT – ett begrepp inom scientologins läror, se Opererande thetan
 OT – tunnelbanepolisen som ska upprätthålla ordningen och skapa trygghet i Stockholms läns kollektivtrafik, se Ordning Tunnelbanan
 OT – ett tal som tilldelas varje atom eller atomjon efter vissa regler, se Oxidationstal
 OT – ett projekt för att skapa en kopia av Tibia, se Open-Tibia
 OT – internetslang för off-topic, "utanför ämnet", se internetslang
 OT – en militärt ordnad bygg- och ingenjörsorganisation i Nazityskland, se Organisation Todt
OT – Operational Technology, ett begrepp inom datasäkerhet för att särskilja mellan administrativ IT-säkerhet och operativ OT-säkerhet